Příjmení Mills nosí více různých osobností:

 Hayley Mills (1946), anglická herečka
 Heather Mills (1968), britská modelka a občanská aktivistka
 Charles Wright Mills (1916–1962), americký sociolog
 John Atta Mills (1944–2012), ghanský politik
 Juliet Mills (1941), britská herečka
 Mike Mills (1958), americký baskytarista
 Mike Mills (režisér), americký výtvarník a režisér
 Nicholas Medforth-Mills (1985), jediný syn druhorozené dcery posledního rumunského krále Michala I., princezny Eleny a jejího prvního manžela Robina Medforth-Mills
 Noam Millsová (1986), izraelská sportovní šermířka
 Novlene Williams-Mills (1982), jamajská sportovkyně-atletka
 Patty Mills (1988), australský basketbalista
 Robert Mills (1927–1999), americký fyzik
 William Mills (1938), americký sportovec běžec
 William Hobson Mills (1873–1959), britský organický chemik

podobná příjmení
 Mill

Externí odkazy